Colmillo blanco puede referirse a:

Colmillo blanco, novela del autor Jack London.
Colmillo blanco, película estadounidense de 1991.
Colmillo blanco, película animada francesa de 2018.